Skycar bezeichnet:

 Moller Skycar, ein fliegendes Auto
 Skycar (Mysterious Island), eine Achterbahn